Valiant kan avse:
Personer
Valiant Swart – en sydafrikansk sångare
Sébastien Vaillant – en fransk botaniker

Övrigt
Plymouth Valiant – en amerikansk bilmodell
Prins Valiant – amerikansk äventyrsserie av Hal Foster
Valiant Comics – ett amerikanskt serieförlag
Vickers Valiant – ett brittiskt bombflygplan
Vultee Valiant 54 – ett amerikanskt skolflygplan
Valiant Lake – en sjö i Ontario, Kanada

Se även
Valiant-klass